Uibopuu ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Uibopuu (1878–1930), estnischer Volkswirt
 Henn-Jüri Uibopuu (1929–2012), estnischer Völkerrechtler
 Kaja Harter-Uibopuu (* 1968), österreichische Althistorikerin
 Valev Uibopuu (1913–1997), estnischer Schriftsteller